Revenga peut désigner :

Patronymes 
 José Rafael Revenga (1786-1852) : ministre des affaires étrangères de Grande Colombie deux fois, de 1825 à 1826 et de 1827 à 1828 ;
 Lino José Revenga (1832-1895) : ingénieur vénézuélien, fondateur du Collège des ingénieurs (Colegio de Ingenieros, en espagnol) ;
 Luis Revenga (1941) : cinéaste espagnol.

Toponymes

Revenga : Entidad local menor de la municipalité de Ségovie.

José Rafael Revenga : municipalité de l'État d'Aragua ;

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme